Incomparable – album dei Dead by April del 2011
 Incomparable – album di Faith Evans del 2014
 Incomparable (L'essenziale) – singolo spagnolo di Marco Mengoni del 2014
 Incomparable – diamante famoso